Arnold Origi Otieno – calciatore keniota
 Erick Ouma Otieno – calciatore keniano
 Musa Otieno – ex calciatore keniota
 Philemon Otieno – calciatore keniota
 Samuel Otieno – ex mezzofondista e maratoneta keniota